Klaus Berger (teolog)
Klaus Berger (povjesničar umjetnosti)
Klaus Petar Berger, pravnik